Сти́вен А́дамс (; ) — ганский футболист, вратарь клуба «Викки Туристс». Выступал в сборной Ганы.

Клубная карьера 
Адамс начал играть в футбол в 1998 году в составе клуба «Грейт Амбассадорс». В 2004 или 2005 он переехал в «Реал Спортив», а в 2007—2009 играл за «Хартс оф Оук». Но после того, как он переехал в 2009 году в «Адуана Старз», он совершил настоящий прорыв. Его сильная игра привела к тому, что он со своим клубом в 2010 году выиграл чемпионат Ганы. Команда пропустила всего 10 голов в 30 играх. Адамс был признан лучшим вратарём сезона.

Карьера в сборной 
Перед чемпионатом мира-2010 Адамс был включён в предварительный состав сборной Ганы. В конечном счете, однако, поехали Дэниел Аджей и Стивен Ахорлу, которые были резервистами Ричарда Кингсона в ЮАР. На чемпионате африканских наций в 2011 году Адамс был в ганской команде. Команда завершила участие в групповом этапе после трёх поражений.

В 2014 Адамс снова участвовал с Ганой в Чемпионате Африканских Наций и показал очень хорошие результаты. Гана достигла второго места. В этом турнире ни одна команда не сумела забить Адамсу с игры, он лишь один раз пропустил с пенальти.

В июне 2014 тренер сборной Ганы Джеймс Квеси Аппиа включил Адамса в окончательную заявку сборной на чемпионат мира по футболу 2014.

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки ФК «Хартс оф Оук»
Игроки ФК «Нкана»
Игроки сборной Ганы по футболу